Nils Sonesson kan syfta på bland andra:

* Nils Sonesson (1862–1932), svensk borgmästare och politiker
 Nils Sonesson (1888–1986), svensk ämbetsman och pomolog